Als Karpatenverein werden folgende Bergsteigervereine bezeichnet:

 der Siebenbürgische Karpatenverein in Rumänien
 der Ungarische Karpatenverein ( Magyarországi Kárpát-egyesület - MKE)